Бета Рэй Билл () — персонаж вселенной Marvel, дебют которого состоялся в комиксе Thor № 337 в ноябре 1983 года. Его создателем является писатель и художник Уолт Симонсон.

Персонаж появился в Бронзовом веке комиксов, поэтому изначально он был предназначен для того, чтобы удивить читателя, как монстр, который на самом деле оказывается великим героем. Таким образом, Бета Рэй Билл становится первым героем (после самого Тора), способным поднять молот Мьёльнир. После первоначального соперничества между Богом Грома (Тором) и инопланетянином (Биллом), они позже стали верными союзниками.

Бета Рэй Билл появлялся и в других продуктах Marvel — мультфильмах и видеоиграх, а также на футболках и игральных картах.

Биография 
Планету Бета Рэй Билла уничтожили огненные демоны, вследствие чего выжившие сели на корабль и погрузились в криосон, оставив стражником вершину их генетических опытов — Бета Рэй Билла. Однажды на его корабль пришел Тор, подумав, что это корабль огненных демонов, и увидел там Бета Рэй Билла, который принял его, в свою очередь, за них же. В ходе схватки Бета Рэй Билл смог поднять Мьёльнир, «ибо был он этого достоин». По просьбе Одина гномы выковали ему ещё один молот — Громобой (), при условии, что Тор останется в долгу у гномов.

Силы и способности 
 Сила, почти равная силе Тора.
 .
 Способность запускать молнии с помощью Громобоя.
 Способность путешествовать в космическом пространстве (опять-таки при помощи своего молота).

Вне комиксов

Мультфильмы 
 Бета Рэй Билл появлялся в серии «Innervisions / Внутренние видения» мультсериала «Серебряный Сёрфер» 1998 года. Его озвучил канадский актёр .
 В мультфильме 2010 года «Планета Халка» Бета Рэй Билл был захвачен и превращён в гладиатора на планете Сакаар, где впоследствии дрался с Халком, а затем помог освободиться гладиаторам, после чего покинул планету. Дальнейшая его судьба неизвестна. Персонажа озвучил .
 В серии «The Saga of Beta Ray Bill» мультсериала «Супергеройский отряд» был озвучен .
 В мультсериале «Мстители: Могучие герои Земли» появился в серии «Баллада О Бета Рэй Билле» (8 серия 2 сезона). Был озвучен Стивеном Блумом.

Фильмы 
 В фильме Тор: Рагнарёк на планете Сакаар можно увидеть голову Бета Рэй Билла, что намекает на то, что он был чемпионом Сакаара до Халка.
 В фильме Мстители: Война бесконечности Тор выковал себе новое оружие Громобой, которое по комиксам принадлежало Бета Рей Биллу.

Видеоигры 
 В игре «Marvel: Ultimate Alliance» (2006) доступен в качестве костюма для Тора.
 В игре «Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds» (2011) также доступен в качестве костюма для Тора.
 В игре «LEGO Marvel Super Heroes» (2013) Бета Рэй Билл доступен как играбельный персонаж в качестве загружаемого DLC.
 В MMORPG «Marvel Heroes» (2013) доступен в качестве напарника. Также доступен как костюм для Тора.
 Является играбельным персонажем в игре «» на «Фэйсбуке».
 Является играбельным персонажем в игре «Lego Marvel Avengers».
 Является играбельным персонажем в игре «Marvel Puzzle Quest» (2013).

Коллекционные издания 
Некоторые истории о Бета Рэй Билле были выпущены в мягкой обложке ():
  Собрано из The Mighty Thor № 337—340.
  Собрано из Stormbreaker: The Saga of Beta Ray Bill — ограниченной серии комиксов из 6 выпусков.
  Собрано из 3 выпусков мини-серии Beta Ray Bill: Godhunter и уан-шота Secret Invasion Aftermath: Beta Ray Bill — The Green of Eden.

Примечания

Ссылки 
 MarvelWiki
 AlphaFlight.net — Alphanex Entry on Beta Ray Bill 
 Beta Ray Bill at the Marvel Database Project
 
 Brereton & Beta Ray Bill in Eden, The Pulse, Comicon.com, April 14, 200
 Досье из «»

Персонажи комиксов, появившиеся в 1983 году
Персонажи, созданные Уолтом Симонсоном
Тор (Marvel Comics)
Персонажи Стражей Галактики
Супергерои Marvel Comics
Персонажи-боги
Инопланетяне Marvel Comics
Персонажи, управляющие электричеством и магнетизмом
Персонажи Marvel Comics с суперсилой
Персонажи, обладающие исцеляющим фактором
Персонажи фильмов
Персонажи мультфильмов